Folgende Listen geben Überblick über das Bevölkerungswachstum in den Ländern und abhängigen Gebieten der Welt. Das Bevölkerungswachstum ist die Rate der Änderung der Einwohnerzahl über einem bestimmten Zeitraum. Angegeben sind Länder und Territorien der Welt nach ihrer aktuellen Bevölkerungswachstumsrate. Als Ergänzung ist zudem die Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahre 1950 und die prognostizierte zukünftige Entwicklung bis zum Jahre 2050 angegeben. Beeinflusst wird die Bevölkerungswachstumsrate hauptsächlich durch die Fertilitätsrate und die durchschnittliche Lebenserwartung sowie der daraus resultierenden Geburten- und Sterberate. Weitere Faktoren, die auf das Bevölkerungswachstum Einfluss haben, sind Migrations- und Fluchtbewegungen zwischen Ländern und in extremen Fällen Kriege und Naturkatastrophen.

Das jährliche Bevölkerungswachstum betrug von der Zeit der landwirtschaftlichen bis zur industriellen Revolution weniger als 0,1 % jährlich und war in einigen Zeiträumen sogar negativ. Der durch die industrielle Revolution ausgelöste technologische und medizinische Fortschritt ermöglichte ein Ansteigen des weltweiten Bevölkerungswachstums auf ca. 0,5 % von 1800 bis 1900. Der Grund dafür war vor allem eine niedrigere Säuglingssterblichkeit. Eine weitere Beschleunigung war zu Beginn des 20. Jahrhunderts festzustellen. Der Höhepunkt wurde im Jahr 1962 erreicht mit einer Steigerung der Weltbevölkerung von 2,1 %. Seitdem sinkt die Rate des Wachstums und lag 2017 laut Weltbank bei 1,14 %. Die Auswirkungen dieses Wachstums auf die totale Größe der Weltbevölkerung war enorm. Die Milliardengrenze wurde erstmals am Anfang des 19. Jahrhunderts erreicht und innerhalb des 20. Jahrhunderts wuchs die Anzahl der Menschen von 1,7 Milliarden auf 6,1 Milliarden.

In Zukunft wird eine weitere Verlangsamung des weltweiten Bevölkerungswachstums erwartet. Die Anzahl der Menschen wird jedoch weiterhin wachsen. Die UN geht für das Jahr 2050 mit einer Weltbevölkerung von 9,7 Milliarden aus.

Liste nach Wachstumsrate 
Die Länder und abhängigen Gebiete sind sortiert nach ihrem Bevölkerungswachstum im Jahre 2020 laut Daten der Weltbank. Angegeben ist zudem das durchschnittliche jährliche Bevölkerungswachstum im Zeitraum von 2015 bis 2020 laut Daten der UN. Aufgrund verschiedener Quellen und Zeiträumen können die Zahlen leicht voneinander abweichen. Darüber hinaus werden die Zahlen in den beiden angegebenen Quellen auch häufig rückwirkend korrigiert, so dass sie in von denjenigen in der Tabelle zum Teil deutlich abweichen können.

Knapp 90 % der Länder und Territorien hatten 2017 ein positives Bevölkerungswachstum.

Länder nach Bevölkerungswachstum 1950–2020 
Folgende Liste sortiert Länder nach ihrem totalen prozentualem Bevölkerungswachstum zwischen dem Jahre 1950 und dem Jahre
2020. Insgesamt wuchs die Weltbevölkerung in diesem Zeitraum von 2,5 Milliarden Menschen auf 7,8 Milliarden Menschen und verdreifachte sich damit. Die einzigen Länder der Welt, die 2018 eine niedrigere Bevölkerungszahl als 1950 hatten, waren Lettland, Bulgarien und der Vatikanstaat. Ein schnelles Bevölkerungswachstum war vor allem in Entwicklungsländern zu verzeichnen. Alle Zahlen stammen von den World Population Prospects der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2019.

Länder nach Bevölkerungswachstum 2020–2050 (Prognose) 
Folgende Liste sortiert Länder nach ihrem prognostizierten prozentualem Bevölkerungswachstum zwischen dem Jahre 2020 und dem Jahre 2050. Insgesamt wird eine Steigerung um ca. 25 % von 7,8 auf 9,7 Milliarden Menschen erwartet. Für 49 Länder wird für 2050 eine niedrigere Einwohnerzahl vorhergesagt, die meisten davon in Europa und Ostasien. Ein schnelles Bevölkerungswachstum war vor allem in Afrika prognostiziert. Alle Zahlen stammen von den World Population Prospects der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2019.

Siehe auch 

 Deutsche Stiftung Weltbevölkerung
 Liste der Länder nach Geburtenrate
 Liste von Staaten und Territorien nach Bevölkerung
 Liste von Staaten und Territorien nach Bevölkerungsentwicklung
 Überbevölkerung

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Demografie)
Politische Geographie
Bevölkerungsgeographie
Bevölkerungspolitik
!